Rowbotham ist der Familienname folgender Personen:

 David Rowbotham (1924–2010), australischer Dichter
 Edgar Stanley Rowbotham (1890–1979), britischer Anästhesist, siehe Ivan Magill
 John Frederick Rowbotham (1854–1925), britischer Geistlicher, Komponist und Musikhistoriker
 Judith Rowbotham, britische Historikerin
 Samuel Rowbotham (1816–1884), englischer Autor und Erfinder
 Sheila Rowbotham (* 1943), britische Soziologin und sozialistische Feministin
 Stephen Rowbotham (* 1981), britischer Ruderer